X: The Godless Void and Other Stories è il decimo album in studio del gruppo musicale statunitense ...And You Will Know Us by the Trail of Dead, pubblicato nel 2020.

Tracce

Collegamenti esterni